Miejscowości w Polsce
 Parcelanty – część wsi Żałe w woj. kujawsko-pomorskim w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Parcelanty – część wsi Chełmica Duża w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Parcelanty – część wsi Chełmica Mała w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Parcelanty – nazwa niestandaryzowana, część wsi Ręczno w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Parcelanty – część wsi Kalina Wielka w woj. małopolskim w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Parcelanty – nazwa niestandaryzowana, część wsi Prusy w woj. świętokrzyskim w pow. opatowskim, w gminie Ożarów